Tubeuf kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl, Freiherr von Tubeuf
 Carl Karl von Tubeuf

Robotskapade auktorsförkortningar